

Geografia
 Adrada de Pirón – comune spagnolo situato della comunità autonoma di Castiglia e León
 Santo Domingo de Pirón – comune spagnolo della comunità autonoma di Castiglia e León

Persone
 Claude Piron, anche conosciuto come Johan Valano e Johan Balano (1931-2008) − esperantista, linguista e psicologo svizzero
 Sergio Herrera Pirón (1993) – calciatore spagnolo, di ruolo portiere